Koco steht für:
 Kleinauto- und Motorenwerke Koch & Co., deutscher Motoren- und Automobilhersteller

Koco oder Koço ist der Familienname folgender Personen:
 Dimče Koco (1910–1993), makedonischer Kunsthistoriker, Maler und Teppich-Künstler
 Tefta Tashko-Koço (1910–1947), albanische Sängerin

Abkürzung